En mathématiques, plus particulièrement en théorie des graphes, un graphe allumette est un graphe connexe dont il est possible de donner une représentation dans le plan en représentant toutes les arêtes par des segments de même longueur et ne se croisant jamais.

Un graphe allumette est donc à la fois un graphe planaire et un graphe distance-unité. La réciproque est fausse : le graphe de Moser, qui est à la fois un graphe planaire et un graphe distance-unité, n'est pas un graphe allumette.

Exemples 
 Tous les cycles ;
 Le graphe roue W7 (c'est le seul graphe roue à être distance-unité) ;
 Le graphe de Harborth.

Références 

Famille de graphes